Euroligue 2013 peut désigner :
 l’Euroligue de basket-ball 2012-2013 ;
 l’Euroligue féminine de basket-ball 2012-2013.

Voir aussi 
 L’Euroligue de basket-ball.